Soledad, qui signifie solitude en espagnol, peut désigner :

Toponymes

Soledad : une municipalité du département d'Atlántico,

Île Soledad : nom espagnol de la principale île des Malouines, appelée East Falkland en anglais.

Soledad, une mission espagnole en Californie fondée en 1791 par le missionnaire franciscain Fermín Lasuén et qui a donné son nom à la :
 municipalité de Soledad dans le comté de Monterey :
 prison de Soledad.

Soledad, une municipalité du Honduras.

localité du district de Soná dans la province de Veraguas.

Soledad : le chef-lieu de la municipalité d'Independencia dans l'État d'Anzoátegui.

Films 
 Soledad : film mexicain de 1947 du réalisateur Miguel Zacarías ;
 Soledad : film italien de 1959 du réalisateur Enrico Gras ;
 Soledad : un film espagnol de 1967 du réalisateur Mario Camus ;
 La soledad : film dramatique espagnol de 2007 du réalisateur Jaime Rosales.

Musique 
 Soledad : un album du chanteur français Pascal Obispo ;
 Soledad : un groupe de tango belge ;
 Soledad : un groupe de rap français ;
 Le titre de plusieurs chansons de :
 Soledad : chanson de Westlife
 Soledad : chanson de Kery James, tirée de l'album Si c'était à refaire ;
 Soledad : chanson de Mano Negra, tirée notamment de l'album Amerika perdida ;
 Soledad : chanson de Luke ;
 La Soledad : chanson de Pink Martini, tirée de l'album Sympatique;
 Soledad : salsa de La 33 ;
 La Soledad : salsa de Jimmy Bosch.
 Soledad : chanson de Gui Boratto, tirée de l'album III

Théâtre et littérature 
 Soledad : une pièce de théâtre de Colette Audry (1956) ;
 Soledad : une série d'albums de l'auteur français de bande dessinée Tito.

Autres 
 Un prénom d'origine espagnole, fêté le 11 octobre.

Notes et références

Voir aussi